RJX steht für:
 Railjet Xpress, Eisenbahn-Zuggattung in Österreich
 RJX Rio de Janeiro, Volleyballverein in Brasilien

Abkürzung